Klocktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kocktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (11,8 ha)
Kocktjärnarna (Östmarks socken, Värmland, 668523-133091), sjö i Torsby kommun, 
Kocktjärnarna (Östmarks socken, Värmland, 668535-133103), sjö i Torsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn